Lussac kan syfta på:
 Lussac, Charente-Maritime
 Lussac, Charente
 Lussac, Gironde